La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) es la agencia de promoción del comercio exterior de Costa Rica. La promotora ha sido catalogada como la mejor del mundo desde el 2014, según el International Trade Centre.

PROCOMER es un ente técnico en materia de comercio exterior. Además de promover exportaciones, promueve encadenamientos productivos, administra el régimen de zona franca, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE y la marca país Esencial Costa Rica. PROCOMER también publica y analiza las estadísticas de exportación de Costa Rica.

PROCOMER cuenta con 40 sedes comerciales alrededor del mundo, tiene su sede central en San José y cuenta con oficinas regionales en Liberia, San Carlos, Limón, Perez Zeledón y Puntarenas. 

Pedro Beirute Prada es el gerente general de PROCOMER desde enero de 2015.

Historia 
PROCOMER es una entidad pública de carácter no estatal, creada en 1996, mediante Ley N.º 7638 para asumir las funciones que- hasta ese momento- realizaban la Corporación de Zonas Francas de Exportación; el Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CENPRO) y el Consejo Nacional de Inversiones.

De acuerdo con su ley de creación, PROCOMER es responsable de:

 Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones.
 Apoyar técnica y financieramente al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), para administrar los regímenes especiales de exportación.
 Promover y proteger los intereses comerciales del país en el exterior.
 Centralizar y agilizar los trámites de importación y exportación.
 Dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior.

Cultura organizacional 
Misión: Promover y facilitar el comercio exterior y la inversión.

Visión: Ser generador de desarrollo económico inclusivo y sostenible a través de las exportaciones, los encademientos y la inversión.

Valores:

Pasión: vivimos con entusiasmo para superarnos cada día y dar lo mejor por Costa Rica.

Creatividad: buscamos nuevas formas de hacer las cosas para ser más eficientes y eficaces.

Propósito: entendemos por qué y para qué trabajamos, para el desarrollo de nuestro país.

Talento Colectivo: compartimos conocimiento que nos hace crear e innovar de forma más productiva.

Integridad: somos congruentes entre lo que proponemos y ejecutamos, nuestro trabajo es ético, honesto y transparente.

Agilidad: actuamos eficientemente para responder de forma oportuna a las necesidades de nuestros clientes.

Premisas institucionales 
Como parte del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, PROCOMER pretende que cuando piensen en su labor y en el éxito de su estrategia, den por hecho que cada una de las acciones ejecutadas es producto de enfoque, inteligencia comercial, valor agregado, impacto, trazabilidad y coordinación interinstitucional; dichos conceptos son entendidos de la siguiente manera: 

 Enfoque: Análisis constante de las tendencias internacionales y búsqueda de buenas prácticas en miras a mejorar el apoyo al sector y a lograr la excelencia, fortaleciendo servicios y siendo versátiles, sin perder el norte de nuestra estrategia institucional y las metas propuestas para los próximos años.

 Inteligencia Comercial: La Promotora considera que Costa Rica, como actor del sector de comercio exterior, debería apuntar al constante aprendizaje de sus mercados estratégicos, a la profesionalización de sus estrategias de negocio y a la mejora de sus bienes y servicios a través del análisis de tendencias, demanda internacional, mercados, preferencias del consumidor, mejores prácticas de producción, certificaciones y estándares internacionales, tecnología, mercadeo, en otros. Es con base en inteligencia comercial que la institución toma decisiones estratégicas y tácticas para guiar al sector exportador a los diferentes mercados, disminuyendo el riesgo y aumentando las posibilidades de éxito de las empresas costarricenses para insertarse en los mercados internacionales y las cadenas globales de valor.  

 Valor agregado: La institución concibe el valor agregado como el talento nacional que permite que cada servicio de apoyo al exportador tenga un componente de esfuerzo país, inteligencia comercial, compromiso, agilidad y conocimiento técnico, todos orientados a proveer servicios con alto valor para los exportadores. 

 Trazabilidad e impacto: Para garantizar la eficacia de los servicios y la eficiencia con que se utilizan los recursos la Promotora resalta la importacia de medir cada táctica ejecutada en relación con las metas propuestas en su Plan Estratégico, para lograrlo nos apoyamos en plataformas como el Customer Relationship Management (CRM), que se convierten en el cerebro institucional donde se registra todo nuestro accionar.
Coordinación interinstitucional: Tanto la estrategia como las acciones propuestas para el periodo 2019-2022, están diseñadas para trabajar en equipo con el resto de la institucionalidad nacional e internacional.

Ejes transversales 
En miras a la ejecución exitosa del Plan Estratégico 2019-2022, cuyo foco son los negocios con propósito la Promotora resalta tres ejes transversales, derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Pilares estratégicos 

Creación de nueva oferta exportable: Contempla el impulso a la creación de nueva oferta exportable en cuatro sectores principales: agrícola (productos incipientes y verdes y, pesca), alimentos (funcionales, superfoods y saludables), industria (químico, famacéutico, cuidado personal, mecánica y electrónica) y servicios (TIC biotecnolofía, diseño y construcción verde, animación y sector fílmico). Para ello se establecen como acciones prioritarias: generar capacidades, asesores empresarial y acompañamiento personalizado, fortalecer la propuesta de valor de las empresas, facilitar el acceso al financiamiento, impulsar productos sostenibles y diferenciados en mercados clave, facilitar pruebas de mercad, desarrollar la plataforma Descubre y trabajar en la inclusión de género.

Consolidación de la oferta exportable: Las acciones que integran el pilar de consolidación de la oferta exportable son: consolidación de nuevos mercados, mantenimiento de mercados tradicionales, desarrollo de canales tradicionales y no tradicionales, disminución de barreras no arancelarias, promoción de asociatividad, especialidad según sector, diversificación de compradores y el impulso de la marca país Esencial Costa Rica. 

Promoción de encadenamientos 2.0.: El pilar de promoción de encadenamientos se integra entonces de las siguientes acciones: innovación abierta, valor agregado, generación de propiedad intelectual a través del I+D, expansión horizontal, articulación interinstitucional, foco en sectores estratégicos, acceso al financiamiento tradicional y no tradicional, mejora de estándares (certificaciones, diferenciación).

Simplificación de trámites: Contempla la creación de la VUI, fortalecimiento de la VUCE, seguridad jurídica de Zonas Francas, apoyo a la CONFAC y reducción de la tramitomanía. 

Excelencia institucional: Abarca programa de responsabilidad social empresarial, fortalecimiento de alianzas estratégicas, mejora continua, ejecución de estrategia y planificación, trazabilidad de calidad a impacto, articulación intra e interinstitucional, generación de nuevos servicios y medición de impacto.

Gobernanza 
La Junta Directiva de PROCOMER está compuesta por el Ministro de Comercio Exterior, 3 representantes del Poder Ejecutivo y los presidentes de 5 cámaras empresariales: Cámara de Comercio, Cámara de Exportadores, Cámara de Industrias, Cámara de Agricultura y Unión de Cámaras. 

La estructura organizacional de PROCOMER se constituye de una Gerencia General con las siguientes dependencias: Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Exportaciones, Dirección de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Dirección de Inteligencia Comercial,Dirección de Planificación y Proyectos, Dirección de Regímenes Especiales, Dirección de Encadenamientos, Dirección de Asesoría Legal, Dirección de Mercadeo y Comunicación, Dirección de Marca País y Dirección de Gestión Humana.

Financiamiento 
El financiamiento de PROCOMER proviene en su mayoría del canon de empresas de zona franca. La segunda fuente de financiamiento son las tasas de las declaraciones únicas aduaneras (DUAs).

El foco de apoyo de PROCOMER son las pequeñas y medianas empresas. PROCOMER realiza estudios de mercado y de tendencias para los sectores que cubre: agrícola, alimentos, industria y servicios. También apoya y organiza concursos de empredimiento internacional 

Desde 2016, PROCOMER ha ampliado su apoyo al sector servicios que incluyen TICs, animación digital, diseño, turismo médico, turismo académico y servicios ambientales.

Principales servicios 
 Formación al exportador: PROCOMER ofrece una serie de capacitaciones orientadas a asesorar y actualizar los conocimientos para incentivar la exportación de sus bienes o servicios, ya sea de forma directa o a través de encadenamientos, de manera que sus negocios en los mercados internacionales se concreten.
 Encadenamiento para la exportación: PROCOMER procura el acercamiento para concretar encadenamientos de alto valor agregado para la exportación, entre empresas multinacionales y suplidoras nacionales con estructuras de abastecimiento y logística de clase mundial. Esto mediante normas y certificaciones como la ISO 9001 y una herramienta de diagnóstico único, que califica la planificación, prácticas comerciales, infraestructura y capacidad productiva, sistema de calidad, prácticas financieras y administrativas, así como de gestión ambiental. 
 Promoción comercial: PROCOMER ofrece una serie de herramientas que permiten a los exportadores acceso a mercados mediante ferias internaciones, misiones comerciales y agendas de negocio, a través de una red de oficinas de promoción comercial y sedes diplomáticas que facilitan y apoyan a los exportadores.
 Información comercial: PROCOMER apoya a los exportadores con estudios de mercado, estadísticas de exportación e importación, información logística y todo tipo de datos comerciales que facilitan el proceso de toma de decisión y concreción de negocios.
 Simplificación y facilitación de trámites: PROCOMER facilita la gestión de trámites de comercio exterior por medio de sistemas digitales que reducen los costos y los tiempos de gestión. PROCOMER ha puesto al servicio de los exportadores costarricenses, el sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0), que reduce los costos y tiempos de trámites hasta en un 90%. 
 Administración de los Regímenes Especiales: PROCOMER administra los regímenes especiales de exportación, que son políticas creadas en Costa Rica para brindar beneficios, para las empresas exportadoras e incentivar las exportaciones del país.
 Zonas Francas: Con el fin de incentivar la Inversión Extranjera Directa (IED), el intercambio comercial y la generación de empleo; el Estado costarricense ofrece el régimen de Zonas Francas (ZF) para empresas nacionales y extranjeras, que deseen desarrollar sus operaciones en el país. Este régimen otorga una serie de beneficios fiscales y logísticos, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
 Régimen de Perfeccionamiento Activo: Es un Régimen aduanero que permite a las empresas introducir mercancías suspendidas, temporalmente, de impuestos al territorio nacional.  Estas mercaderías son sometidas a procesos de transformación, reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporación en conjuntos, maquinaria y equipo de transporte en general, para que el bien resultante sea exportado.
 Esencial COSTA RICA: Esencial COSTA RICA es la marca país, la forma en que Costa Rica se proyecta al mundo para promocionar de manera integral el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera, de la mano con la cultura. La marca país se enfoca en dos ejes, el posicionamiento y la competitividad país. Todo guiado bajo los valores de excelencia, sostenibilidad, innovación, progreso social y origen costarricense.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Organizaciones de Costa Rica